Un chapeau « chinois » est un large chapeau plus ou moins conique tissé à partir de plantes séchées et utilisé par les paysans en Extrême-Orient et en Asie du Sud-Est pour se protéger du soleil et de la pluie pendant les travaux des champs. Il permet également de se protéger des serpents se laissant tomber des branches, lors de balades en forêt.

On l'appelle probablement chapeau chinois parce qu'il a été vu pour la première fois par les occidentaux en Chine, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il en soit originaire.

Il a différents noms, et diffère légèrement dans les matériaux et les formes selon les pays :
 En Chine, il est appelé lì (笠), dǒulì (斗笠, terme consacré à ce chapeau), lìmào (笠帽, chapeau lì) ou zhúlì(竹笠, chapeau de bambou) ou parfois tout simplement cǎomào (草帽, chapeau de paille). Il peut y être en feuilles de bambou ou en paille ;
 En Corée il est nommé satgat () et est surtout porté par les moines bouddhistes ;
 Au Japon, il est appelé sugegasa (菅笠, chapeau chinois d'herbe). Une variante, le sandogasa (三度笠, littéralement parapluie/ombrelle/chapeau chinois trois fois), est un chapeau plat, légèrement courbé aux bords, comme une assiette creuse. Il est constitué de laîche. Il tire son nom des sando hikyaku (, coursiers trois fois) des coursiers qui trois fois par mois faisaient le chemin entre Edo (aujourd'hui Tokyo), Ôsaka et Kyoto ;
 Au Vietnam, il est généralement fait à partir de feuilles de latanier et est nommé nón tơi (littéralement « chapeau de feuille »).

 
Certains peuls du Sénégal portent également des chapeaux coniques ressemblant davantage à ceux de la péninsule indochinoise, fait de tiges végétales tressées et de pièces de cuir de chèvre.

Lien externe 

  Fabrication traditionnelle d'un chapeau chinois

Voir aussi 
 Liste de couvre-chefs

Chapeau
Couvre-chef vietnamien
Agriculture
Couvre-chef en palmier
Couvre-chef en paille